Х-58 («изделие 112», «изделие Д-7», по кодификации МО США и НАТО — AS-11 Kilter) — противорадиолокационная ракета (ПРР) среднего радиуса действия (до 250 км для Х-58УШКЭ), разработанная в СССР дубненским МКБ Радуга для замены ракеты Х-28. Принята на вооружение в 1978 году, обновлена в 1992 году. Целеуказание — до запуска, от бортового датчика или подвесной станции. ГСН ракеты может наводиться на радиолокационные станции, работающие в импульсном режиме и в режиме постоянной перестройки частоты.

Описание

Разновидности 
 Х-58 — противорадиолокационная ракета
 Х-58Э — экспортный вариант Х-58. Дальность — 200 км
 Х-58А — противокорабельный вариант, 1992 год
 Х-58У (У — унифицированная) — ПРР с расширенным диапазоном литер частот ПРЛГСН: А, А, В и С. На ракете установлен новый двигатель, увеличена дальность. Возможно получение целеуказания от СПО «Пастель»
 Х-58УШК(Э) — разновидность, приспособленная для размещения во внутренних отсеках вооружения самолётов (в частности, Су-57). Имеет широкополосную пассивную ГСН, аналогичную Х-31ПД. Проходит испытания
 Х-58УШКЭ (ТП) — вариант с дополненной тепловым каналом системой наведения, представленный в экспортном исполнении на МАКС-2015

Боевое применение 
Используется российской стороной в ходе вторжения России на Украину

Характеристики

Примечания

Ссылки 
 Противорадиолокационная ракета Х-58У ИС «Ракетная техника» БГТУ
 www.aviation.ru
 Уголок неба
 Военная техника России
 Настоящие сверхзвуковые!

Ракетное оружие России
Противорадиолокационные ракеты СССР
Противокорабельные ракеты СССР
Ракеты «воздух-поверхность»
Противокорабельные ракеты России
Противорадиолокационные ракеты России